OTP steht für:
 One-Time-Pad (deutsch Einmalverschlüsselung), ein Verschlüsselungsverfahren
 One-Time Password, siehe Einmalkennwort
 One Time Programmable, ein elektronisches Bauelement, das nur einmal beim Anwender programmiert werden kann und nicht löschbar ist
 Open Trading Protocol, ein Netzwerkprotokoll für den Handel über das Internet
 Odorated Talking Pictures, ein Geruchskino-Verfahren aus den 1940er Jahren
 OTP Bank, eine ungarische Landessparkasse
 Office of Technology Policy
 Orlando Theatre Project
 Open Telecom Platform, eine Softwareinfrastruktur/Standardbibliothek für die Programmiersprache Erlang
 Open Test Plattform
 ONLINE Transport Police
 Flughafen Bukarest Henri Coandă, nach dem IATA-Code
 Office des Postes et Télécommunications, ehemaliger Name der La Poste du Bénin
 One True Pairing, siehe Liste von Fanfiction-Begriffen
 Opposite Track Path, ein Verfahren zur Herstellung zweischichtiger (double-layer) DVDs
 Dateiformat für OpenOffice.org Impress-Vorlagen
 On the phone, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 Over Temperature Protection, Überhitzungsschutz bei Netzteilen
 Other Tobacco Products, alle Tabakwaren, die keine Fertigzigaretten sind, z. B. Feinschnitttabak, Volumentabak, Zigarren und Zigarillos.

OTP